Кірстен Фліпкенс була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки в першому колі її перемогла Полона Герцог.

Луціє Шафарова виграла титул, у фіналі перемігши Марину Еракович з рахунком 6–4, 6–3.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Кваліфікація

Сіяні гравчині

Кваліфікувалися

Кваліфікаційна сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій Кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

Посилання 
Main Draw 
Qualifying Draw 

Challenge Bell
2013